Дихромат:
 Человек с дихроматическим зрением
 Соль дихромовой кислоты